Ledizione 1964 del Nemzeti Bajnokság I vide la vittoria finale del Ferencvárosi TC, che conquistò il suo diciannovesimo titolo.

Capocannoniere del torneo fu Lajos Tichy del Budapest Honvéd SE con 28 reti.

Classifica finale 

(C) Campione nella stagione precedente

Verdetti 
 Ferencvárosi TC campione d'Ungheria 1964.
 Debreceni VSC e Diósgyőri VTK retrocesse in Nemzeti Bajnokság II.

Qualificazioni alle Coppe europee
 Coppa dei Campioni 1965-1966: Ferencvárosi TC qualificato.

Collegamenti esterni

Calcio nel 1964
Campionato ungherese di calcio